Who Built the Moon? — третий студийный альбом британской рок-группы Noel Gallagher's High Flying Birds, выпущенный 24 ноября 2017 года, третий студийный альбом, выпущенный Ноэлом Галлахером после ухода из Oasis в августе 2009 года.
В записи принимали участие Пол Уэллер (The Jam, The Style Council) и Джонни Марр (The Smiths). Золотая сертификация за 100 000 копий в Великобритании и позиция № 1 в британском чарте UK Albums Chart.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic, AllMusic, The Times, The Guardian, The A.V. Club.

Who Built the Moon? дебютировал на первом месте британского хит-парад UK Albums Chart с тиражом 78,000 альбомных эквивалентных единиц и стал 10-м чарттоппером для Галлахера (с учётом групп Oasis и Noel Gallagher's High Flying Birds.

Список композиций 
Слова и музыка всех песен написаны Ноэлом Галлахером.

Участники записи 
Noel Gallagher’s High Flying Birds
 Ноэл Галлахер — вокал, гитара
 Jason Falkner — бас-гитара 
 Джереми Стэйси — ударные 
 Keefus Cianda — клавишные

Дополнительные музыканты
 Пол Уэллер — орган 
 Джонни Марр — гитара и гармоника 
 Samuel Dixon — бас-гитара 
 Emre Ramazanoglu — ударные , программирование 
 другие

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы психоделического рока
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы Noel Gallagher’s High Flying Birds